Агазаде - азербайджанське прізвище. Відомі представники:

 Агіль Анар огли Агазаде (нар. 1998) - азербайджанський волейболіст, діагональний команди «Масалли» і національної збірної Азербайджану.
 Голамреза Агазаде (нар. 1949) - іранський державний діяч, колишній віце-президент з атомної енергетики та президент Організації з атомної енергії Ірану, член Ради доцільності.
 Фархад Рагим огли Агазаде (1880-1931) - видатний азербайджанський педагог, мовознавець, журналіст.